AK-1 ist eine Abkürzung für:
 einen deutschen Motorsegler; siehe Akaflieg Karlsruhe AK-1
 ein sowjetisches Passagierflugzeug, siehe Alexandrow-Kalinin AK-1

AK01